День и ночь — составляющие суток, а также:
 «День и ночь» — роман британской писательницы Вирджинии Вулф 1919 года.
 «День и ночь» — российский литературный журнал, выходящий с 1993 года в Красноярске.
 «День и ночь» — клеточный автомат, модификация игры «Жизнь».

В музыке 
 «День и Ночь» — российская рок-группа из города Краснодара.
 «» — музыкальный альбом Янис Видаль.
 «» — песня британской певицы Билли Пайпер.
 «» — песня группы «Isyss».
 «День и ночь» — песня российского певца Андрея Губина 1999 года.

В кинематографе 
 «День и ночь» — французский фильм 1997 года.
 «» — шведский фильм 2004 года.
 «» — китайский фильм 2004 года.
 «День и ночь» — американский короткометражный мультфильм студии «Pixar» 2010 года.
 «День и ночь» — корейский сериал Awaken 2020 года.